Kwietnik – miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim
 kwietnik – gatunek pająka
 kwietnik – rodzaj mebla na kwiaty
 Kwietnik – czasopismo ogrodnicze
 kwietnik – ozdobna część parku, placu lub ogrodu przydomowego